A disputa de fronteira cambojana-tailandesa é o mais recente ciclo de uma disputa secular entre Camboja e Tailândia envolvendo a área em torno do Templo de Preah Vihear do século XI, localizado nos Montes Dângrêk entre o distrito de Choam Khsant na província de Preah Vihear do norte do Camboja e no distrito de Kantharalak (amphoe), na província de Sisaket, no nordeste da Tailândia.
Os confrontos, que deixaram vários mortos e feridos de ambos os lados, começaram em junho de 2008. A situação ainda não está resolvida, com as forças tendo permanecido em statu quo ante bellum.

Thailand-Cambodia temple dispute - BBC News

Fronteira Camboja-Tailândia
Conflitos fronteiriços
Conflitos em 2008
Conflitos em 2009
Conflitos em 2010
Conflitos em 2011
Casos do Tribunal Internacional de Justiça